Ниморены () — село в Яловенском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 126 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Ниморень проживает 2302 человека (1144 мужчины, 1158 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Гросу, Георгий Степанович (Митрополит Гурий; 1877-1943) — епископ Румынской православной церкви, бессарабский религиозный и политический деятель.

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района